Conclave del settembre 1590
 Conclave dell'ottobre-dicembre 1590